Charles Sidney Leary (1883-1950), homme politique canadien en Colombie-Britannique
Denis Leary est un acteur, scénariste, producteur, compositeur et réalisateur américain né le  à Worcester, Massachusetts (États-Unis).
Lewis Leary (1835-1859), un abolitionniste américain.
Nolan Leary (1889-1987), un acteur américain.
Timothy Leary, né le , décédé le , est un écrivain américain, psychologue et militant pour l'utilisation scientifique des drogues.

 Leary, une ville du comté de Bowie, au Texas, aux États-Unis.
 Leary (Géorgie)